Комиссаровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Приморский край 
 Комиссаровское сельское поселение — входило в Ханкайский район

Ростовская область
 Комиссаровское сельское поселение — входит в Дубовский район
 Комиссаровское сельское поселение — входит в Красносулинский район